Il existe deux diocèses islandais portant ce nom :
 Diocèse catholique de Reykjavik, au sein de l'église catholique romaine ;
 Diocèse luthérien de Reykjavik, au sein de l'Église d'Islande.

Homonymie